Fuchsstein ist

der Ortsname von
 Fuchsstein (Amberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Amberg, Bayern
 Fuchsstein (Frankenfels), Ortsteil der Marktgemeinde Frankenfels, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Gmünd Fuchsstein, Gmünd (Niederösterreich), Bezirk Gmünd, Niederösterreich

sowie der Name
 der Familie von Fuchsstein (Eberhard von Fuchsstein, 14. Jahrhundert; Hans von Fuchsstein, 15. Jahrhundert; Sebastian von Fuchsstein, 16. Jahrhundert; Wolfgang von Fuchsstein, 16. Jahrhundert; Johann von Fuchsstein, 16. Jahrhundert)
 des Naturschutzgebietes Fuchsstein im Buchhellertal bei Lippe (Burbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 des Berges Fuchsstein (Erzgebirge) () im Ortsteil Fuchswinkel von Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen
 eines Findlings (Geotop-Nummer 182R004) in Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern.